Strike pode se referir a:

 Strike, pontuação especial do jogo de boliche
 Strike!, filme americano de 1998 dirigido por Sarah Kernochan
 Strike, série de televisão britânica baseada em novelas da J. K. Rowling 
 Strike (banda), banda de pop punk brasileira
 Kamen Rider Strike, rider da série Kamen Rider: Dragon Knight

Desambiguação